Levitas ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Levitas (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Elliott H. Levitas (1930–2022), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Levita